Der Ausdruck Alashan bezeichnet:

 eine Sandwüste südwestlich der Gobi, siehe Gobi#Alashan (Alxa-Wüste)
 einen Gebirgszug in China, zwischen Ningxia und der Inneren Mongolei, siehe Helan-Gebirge
 Alxa, ein Bund im äußersten Westen des Autonomen Gebiets Innere Mongolei der Volksrepublik China
 Alashan (Kirgisistan), ein Dorf im Gebiet Osch von Kirgisistan.